De Kritieken zijn drie boeken geschreven door de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724–1804).

Kritik der reinen Vernunft (Nederlands: Kritiek van de zuivere rede, 1781)
Kritik der praktischen Vernunft (Nederlands: Kritiek van de praktische rede, 1788)
Kritik der Urteilskraft (Nederlands: Kritiek van het oordeelsvermogen, 1790)

Werk van Immanuel Kant